De gemeente Laren in Noord-Holland telt 140 gemeentelijke monumenten (2021). Zie ook de Lijst van rijksmonumenten in Laren.

|}

Laren
Laren (Noord-Holland)
Laren